Buizengat, een haven in Rotterdam
 Buizengat, een voormalige haven in Vlaardingen
 Buizengat is tevens de carnavalsnaam voor Vlaardingen